Boeing P-8 Poseidon – amerykański morski samolot patrolowy
 Piaggio P.8 – włoski wodnosamolot rozpoznawczy
 PZL P.8 – polski prototypowy samolot myśliwski
 P8 – niemiecki parowóz
 P08 Parabellum – niemiecki pistolet
 Bernardelli P8 – włoski pistolet
 Heckler & Koch P8 – niemiecki pistolet
 Huawei P8 – smartfon